

Geografia
Pedraza – comune della Colombia nel Dipartimento di Magdalena
Pedraza – comune del Venezuela nello stato di Barinas

Pedraza – comune della provincia di Segovia
Pedraza de Alba – comune della provincia di Salamanca
Pedraza de Campos – comune della provincia di Palencia

Persone
Alfonso Pedraza – calciatore spagnolo
Ángel Pedraza – allenatore di calcio e calciatore spagnolo
Eva María Pedraza López – modella spagnola
Luciana Pedraza – attrice, regista e sceneggiatrice argentina, di origine italiana